Низ:
 Низ — нижняя (по отношению к обычному расположению к Земле) часть чего(кого)-либо, противоположная верхней (верху).
 НИЗ — не инфекционные заболевания.

Географические объекты:
 Низ — земля (административно-территориальная единица) в составе УНР.
 Низ — деревня в Каргопольском районе Архангельской области, Ошевенское сельское поселение.
 Низ — деревня в Каргопольском районе Архангельской области, Ухотское сельское поселение.
 Низ (Воезеро) — деревня в Няндомском районе Архангельской области, Мошинское сельское поселение.
 Низ (Канакша) — деревня в Няндомском районе Архангельской области, Мошинское сельское поселение.
 Низ (Лимь) — деревня в Няндомском районе Архангельской области, Мошинское сельское поселение.
 Низ — деревня в Плесецком районе Архангельской области.
 Низ — деревня в Холмогорском районе Архангельской области, Зачачьевское сельское поселение
 Низ — деревня в Холмогорском районе Архангельской области, Хаврогорское сельское поселение.
 Низ — поселок в Суражском районе Брянской области.
 Низ — деревня в Кадуйском районе Вологодской области.
 Низ — деревня в Чагодощенском районе Вологодской области.
 Низ — деревня в Черемисиновском районе Курской области.
 Низ — деревня в Шалинском городском округе Свердловской области.

Аббревиатуры:
 НИЗ — Новосибирский инструментальный завод.

См. также 
 Низы